Filla ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Filla (1882–1953), tschechischer Maler, Grafiker und Bildhauer
 Wilhelm Filla (1947–2016), österreichischer Erwachsenenbildner

Sonstiges:
 Filla (Schiff), Fähre des Shetland Islands Council
 Filla Island, Insel vor der Ingrid-Christensen-Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktika

Siehe auch:
 FILA (Begriffsklärung)